Sandys är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Frederick Sandys (1829–1904), brittisk målare
 George Sandys (1578–1644), engelsk kolonisatör och författare

Andra betydelser 

 Sandys, Bermuda, en församling (parish) i Bermuda

Engelska efternamn